Сухаревський Вадим Олегович (* 1984) — полковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни. Герой України.
 Сухаревський Олег Ілліч — заслужений діяч науки і техніки України, професор, провідний науковий співробітник відділу наукового центру Повітряних Сил Харківського університету Повітряних Сил.

прізвища